Ruban ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jan-Ruban (1874–1955), russische Sopranistin und Gesangspädagogin
 Reinhild Ruban, ehemalige Vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof
 Julija Ruban (* 1983), ukrainische Marathonläuferin
 Torsten Ruban-Zeh (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker
 Wiktor Ruban (* 1981), ukrainischer Bogenschütze
 Wadim Ruban (* 1964), russischer Schachspieler

Rúbaň steht für:
 Rúbaň, eine Gemeinde im slowakischen Okres Nové Zámky